Ontvanger (communicatie), een persoon, dier of machine die signalen ontvangt
 Ontvanger (elektronica), een toestel of onderdeel dat radiosignalen of andere elektromagnetische signalen detecteert en verwerkt
 een persoon of een afdeling die verschuldigde bedragen, zoals belastingen, int; zie Belastingdienst